Ti sposerò – singolo del 2002 di Jovanotti
Ti sposerò – singolo del 2012 di Nesli
Ti sposerò – singolo del 2012 di Loredana Errore